Corbel – comune francese situato nel dipartimento della Savoia della regione del Rodano-Alpi
 Corbel – carattere tipografico
 Base Jean Corbel – base scientifica francese situata nelle isole Svalbard

Persone 
 Cécile Corbel (1980) – arpista e cantante francese
 Claude Corbel (1932) – ex calciatore francese
 Erwann Corbel (1991) – ciclista francese
 Georges Corbel (1942) – ex hockeista su prato e dirigente sportivo francese
 Honorine Corbel (1994) – calciatrice francese
 Jean Corbel (1920-1970) – geografo e speleologo francese
 Jean-Claude Corbel (1953-1996) – cantante francese
 Yves Corbel (1943) – ex giocatore di badminton francese